Rutland Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Dakota du Nord 
  Rutland Township du comté de Sargent.

Dakota du Sud 
  Rutland Township du comté de Lake.

Illinois 
 Rutland Township du comté de Kane
 Rutland Township du comté de LaSalle.

Iowa 
 Rutland Township du comté de Humboldt.

Kansas 
   du comté de Montgomery.

Michigan 
   du comté de Barry.

Minnesota 
   du comté de Martin.

Ohio 
   du comté de Meigs.

Pennsylvanie 
   du comté de Tioga.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships